Финал Кубка Англии по футболу 1925 года стал 50-м финалом Кубка Англии, старейшего клубного футбольного турнира в мире. Матч состоялся 25 апреля 1925 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В нём встретились английские клубы «Шеффилд Юнайтед» и «Кардифф Сити». Матч завершился со счётом 1:0 в пользу команды из Шеффилда.

Путь к финалу

Шеффилд Юнайтед

Кардифф Сити

Отчёт о матче

Ссылки 
 Отчёт о матче на сайте FA-CupFinals.co.uk 
 Форма команд в финалах Кубка Англии 1920-29 

1925
Кубок Англии 1925
Кубок Англии 1925
Футбол в Англии в сезоне 1924/1925
Футбол в Европе в 1925 году
Футбольные соревнования в Лондоне
Апрель 1925 года
События 25 апреля
1925 год в Лондоне